Il singolare dell'Open Harmonie Mutuelle 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Grégoire Burquier era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jesse Huta Galung ha battuto in finale 7–6 (7–4), 4–6, 7–6 (7–3) Kenny de Schepper.

Teste di serie

  Kenny de Schepper (finale)
  Andreas Haider-Maurer (secondo turno)
  Marc Gicquel (primo turno)
  Josselin Ouanna (primo turno)

  Dustin Brown (secondo turno)
  Nicolas Mahut (primo turno)
  Boris Pašanski (primo turno)
  Michał Przysiężny (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open Harmonie Mutuelle 2013
ATP Challenger Tour 2013